Als Segugio Italiano (it. für Italienischer Laufhund) führt die FCI zwei Hunderassen aus der Gruppe 6, Sektion 1.2:

 Segugio Italiano (Drahthaar) (FCI 198)
 Segugio Italiano (Kurzhaar) (FCI 337)